Прохор — мужское имя греческого происхождения:
 Прохор — апостол от семидесяти, один из семи диаконов, выбранных апостолами.
 Прохор Пчиньский — один из трех соратников Ивана Рильского вместе с Гавриилом Лесновским и Иоакимом Осоговски.
 Прохор (ум. 1328) — епископ Русской церкви, епископ Ростовский.
 Прохор — епископ Русской церкви, епископ Сарский и Подонский (Крутицкий).
 Прохор Лебедник (ум. 1107) — древнерусский православный святой, монах Печерского монастыря, преподобный.
 Прохор с Городца — иконописец московской живописной школы начала XV века.
 Прохор Ястребский — русский православный святой

Корабли 
 «Прохор» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, находившийся в составе флота с 1788 года, участник русско-шведской войны 1788—1790 годов и войны с Францией 1792—1797 годов.
 «Прохор» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, находившийся в составе флота с 1823 по 1846 год.
 «Прохор» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, находившийся в составе флота с 1851 по 1863 год, участник Крымской войны.

См. также 
 Прохор Весновей — день народного календаря славян.